Колычёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Колычёвская волость — в составе Рязанской губернии
 Колычёвская волость — в составе Московской губернии